Die I liga (Schach) 1993 war die 22. Austragung der I liga und die 49. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski mit einem halben Punkt Vorsprung auf KKS Polonia Warszawa, während sich der Titelverteidiger KS Miedź Legnica mit dem dritten Platz begnügen musste. Aus der II liga waren im Vorjahr PTSz Płock, KS Górnik Zabrze, GKS Gedania Gdańsk und BKS Chemik Bydgoszcz (letztere als Nachrücker für den Vorjahres-Siebten KSz Hańcza Suwałki, der zurückzog) aufgestiegen. Während Zabrze, Gdańsk und Bydgoszcz den Klassenerhalt erreichten, musste Płock zusammen mit KS Maraton Warszawa und KSz Hetman Gryfów Śląski direkt wieder absteigen.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1993.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die drei Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die drei Erstplatzierten der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 23. September bis 3. Oktober in Lubniewice gespielt.

Abschlusstabelle 

Anmerkung: WKSz Hetman Wrocław übernahm das Startrecht von AZS Politechnika Wrocław.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1993